Основна стаття Вімблдонський турнір 2015

Чемпіоном Вімблдону 2014 року був серб Новак Джокович. Він зумів відстояти титул перемігши в фіналі Роджера Федерера.

Україну в турнірі представляли Александр Долгополов та Сергій Стаховський. Стаховський поступився в першому колі Борні Коричу. Долгополов у першому колі переміг британця Кайла Едмунда, але в другому поступився в 5 сетах хорвату Іво Карловичу.

Сіяні гравці 

 ' Новак Джокович (чемпіон)
  Роджер Федерер (фінал)
  Енді Маррі (півфінал) 
  Стан Вавринка (чвертьфінал) 
  Нісікорі Кей (друге коло, знявся)
  Томаш Бердих (четверте коло)
  Мілош Раонич (третє коло)
  Давид Феррер (знявся)
  Марін Чилич (чвертьфінал) 
  Рафаель Надаль (друге коло)
  Григор Дімітров (третє коло)
  Жіль Сімон (чвертьфінал) 
  Джо-Вілфрід Тсонга (третє коло)
  Кевін Андерсон (четверте коло)
  Фелісіано Лопес (друге коло)
  Давід Гоффен (четверте коло)

  Джон Ізнер (третє коло)</li>
  Гаель Монфіс (третє коло)
  Томмі Робредо (перше коло)
  Роберто Ботіста Агут (четверте коло)
  Рішар Гаске (півфінал) 
  Віктор Троїцький (четверте коло)
  Іво Карлович (четверте коло)
  Леонардо Маєр (третє коло)
  Андреас Сеппі (третє коло)
  Нік Кирйос (четверте коло)
  Бернард Томич (третє коло)
  Пабло Куевас (перше коло)
  Гільєрмо Гарсія-Лопес (перше коло)
  Фабіо Фоніні (друге коло)
  Джек Сок (перше коло)
  Домінік Тім (друге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Н Джокович
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Я Ніємінен
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=11
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Л Х'юїтт
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=0
| RD1-score04-5=9

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= П-Ю Ербер
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5=10
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Хьон Чун
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4=2
| RD1-score06-5=8

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Я-Л Штруфф
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=2
| RD1-score07-5=3
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= Б Томич
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=2
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=6

| RD1-seed09=24
| RD1-team09= Л Маєр
| RD1-score09-1=79
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=
| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Т Коккінакіс
| RD1-score10-1=67
| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=PR
| RD1-team11= Я Типсаревич
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=2
| RD1-score11-4=
| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М Гранольєрс
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= М Ілган
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=64
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Є Янович
| RD1-score14-1=64
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=77
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Л Пуй
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=3
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=14
| RD1-team16= К Андерсон
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Н Джокович
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=
| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Я Ніємінен
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4=
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= П-Ю Ербер
| RD2-score03-1=63
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=65
| RD2-score03-4=
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=27
| RD2-team04= Б Томич
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=77
| RD2-score04-4=
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=24
| RD2-team05= Л Маєр
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=77
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=
| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=64
| RD2-score06-3=3
| RD2-score06-4=
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= М Ілган
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=66
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=4
| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=14
| RD2-team08= К Андерсон
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=78
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Н Джокович
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3='''6
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=27
| RD3-team02= Б Томич
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=3
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=24
| RD3-team03= Л Маєр
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=66
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=14
| RD3-team04=

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Вімблдонський турнір
2015 у тенісі